Amugul ist der Name von:
 Amugul Bay, eine Bucht im US-Bundesstaat Alaska (Aleutians West)
 Amugul Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Aleutians West)